Kim har flere betydninger:

 Kim (navn) – et drenge-, pige- og efternavn.
 Kim (roman) – en roman af Rudyard Kipling (bl.a. kendt for kimsleg)
 Kimplante – nyspiret plante med kimrod, kimstængel og kimblade
 Kim (frø) – den del af plantefrø hvorfra kimplanten udvikler sig
 Kim (mikrober) – formeringsmetode hos bakterier og svampe
 Kim (cigaretmærke) – tysk cigaretmærke
 Kim (dokumentarfilm) – dansk portrætfilm om Kim Malthe-Bruun fra 2009 instrueret af Morten Meldgaard
 Kim – et anlæg til et foster – se Zygote og Embryon
 Kim (sang) – sang af den amerikansk rapper Eminem

Se også
 KiMs